Crocesi – abitanti di Croce (Musile di Piave)
Crocesi – abitanti di Crocefieschi